Informatieluchtbel, of filter bubble.
 internetzeepbel, dot-com bubble
 vastgoedzeepbel, een bubble in de vastgoedmarkt 
 een piramidespel
 een ander woord voor een geluiddichte ruimte.
 Bubble (film), een film uit 2005 van Steven Soderbergh
 Een Pokerterm, de laatste onbetaalde plek in een pokertoernooi

 Bubbles (doorverwijspagina)